Termin NEUA ima više značenja.

 CMP-N,N'-diacetillegionaminska kiselina sintaza, enzim
 Tajska kuhinja